«О́трочество» () — американский эпический драматический фильм о взрослении 2014 года, режиссёра и сценариста Ричарда Линклейтера с Патрисией Аркетт, Элларом Колтрейном, Лорелей Линклейтер, Итаном Хоуком в главных ролях. Снятый с 2002 по 2013 год, фильм рассказывает о детстве и юности Мейсона Эванса-младшего (Колтрейн) в возрасте от шести до восемнадцати лет, когда он вырос в Техасе с разведёнными родителями (Аркетт и Хоук). Дочь Ричарда Линкейтера Лорелей играет сестру Мейсона Саманту.

Производство началось в 2002 году и завершилось в 2013 году, с целью Линклейтера снять фильм о взрослении. Проект начался без завершённого сценария, только с основными точками сюжета и первоначальной концовкой. Линклейтер разрабатывал сценарий на протяжении всего производства, написав часть фильма в следующем году после повторного просмотра прошлогодних сцен. Он включил изменения, которые видел в каждом актёре, в сценарий, а также позволил всем основным актёрам участвовать в процессе написания, включив свой жизненный опыт в истории своих персонажей.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2014 году и 11 июля 2014 года в широкий прокат. Фильм участвовал в основной конкурсной секции 64-го Берлинского международного кинофестиваля, где Линклейтер получил премию «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру. Он получил всеобщее признание критиков, похваливших актёрскую игру, сценарий и режиссуру Линклейтера, а также сюжет. Он также был номинирован на пять премий «Золотой глобус», выиграв лучший фильм — драма, лучшую режиссёрскую работу и лучшую женскую роль второго плана за Аркетт; пять премий «BAFTA», выиграв за лучшую режиссуру и лучший фильм; и шесть премий «Оскар», выиграв лучшую женскую роль второго плана за Аркетт. На «Metacritic» это самый рецензируемый фильм, вышедший в 2014 году, 2010-х и 21-м веке, и в настоящее время является последним фильмом, получившим редкую оценку 100 из 100 на том же веб-сайте.

Сюжет 
Фильм повествует об истории жизни Мейсона, его детстве и юности. Мейсон живёт в Техасе вместе с матерью и старшей сестрой Самантой. Он переживает развод родителей, случившийся из-за алкоголизма отца, повторный брак матери и ещё один развод.

Мальчик увлекается музыкой, Гарри Поттером и «Звёздными войнами». В подростковом возрасте знакомится с выпивкой и марихуаной. Затем у Мейсона возникает влечение к противоположному полу, он начинает встречаться с девушкой по имени Шина. После окончания старшей школы юноша поступает в колледж. В финальной сцене фильма Мейсон со своей новой знакомой Николь гуляет по парку Биг-Бенд и рассуждает о мимолетности бытия.

История охватывает двенадцать лет самой обычной жизни (от первого класса в школе до первого дня в колледже) и складывается из небольших эпизодов, показывающих взросление и отношения с родителями ребёнка, подростка, юноши. Сюжет разворачивается на фоне меняющегося времени, американской истории, политики и культуры — от войны в Ираке до президентства Барака Обамы.

В ролях 
 Эллар Колтрейн — Мейсон Эванс-младший
  — Саманта Эванс
 Итан Хоук — Мейсон Эванс-старший, их отец
 Патрисия Аркетт — Оливия Эванс, их мать
  — мать Оливии
  — Джим
 Шейн Грэм — Стэнли
  — Билл Уэлброк
  — Джимми
  — Чарли

Производство 
Съёмки фильма начались в мае 2002 года дома у режиссёра и сценариста ленты Ричарда Линклейтера в Остине, штат Техас. Главную роль исполнил семилетний (на то время) мальчик Эллар Колтрейн, который, согласно заключённым договорённостям, не мог быть заменён никем другим до окончания съёмок. Вместе с Элларом росла и снималась его ровесница — дочь режиссёра Лорелей Линклейтер. Картина снималась без чёткого сценария, который постоянно переписывался от года к году.

Отзывы и оценки 
Фильм был высоко оценён мировой кинопрессой. На основе более 200 рецензий на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Отрочества» составил 97 %, и картина возглавила итоговый список лучших фильмов 2014 года по данным агрегатора. «Отрочество» также признано лучшим фильмом 2014 года по версии британского киножурнала Sight & Sound и американского Film Comment.

Variety уподобил творение Ричарда Линклейтера микрокосму, воплощённому архетипической американской семьёй, и нашёл в нём влияние трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». В сюжете, в котором трудно выделить некую основную линию, происходит «всё и ничего». Повествование как временная капсула заключает череду событий, которым предстоит стать самыми яркими воспоминаниями. Обозреватель Los Angeles Times сравнил картину со своеобразным воплощением «Шоу Трумена» в реальности.

По подсчётам агрегатора Metacritic, «Отрочество» стало самым высоко оценённым фильмом 2010-х (50 рецензий, и все положительные), а также вошло в топ-10 фильмов, которые чаще всего называли лучшими фильмами десятилетия.

Награды

См. также 
 Трилогия Ричарда Линклейтера о паре, чьи отношения зритель видит с промежутком в 9 лет:
 «Перед рассветом» (1995)
 «Перед закатом» (2004)
 «Перед полуночью» (2013)
 «» (1964 — н. в.) — английский документальный телесериал, рассказывавший о жизни 14 британцев с семи лет по настоящее время с шагом в 7 лет; вышло восемь эпизодов, в последнем (2012) — героям 56 лет.
 «Рождённые в СССР» (1990 — н. в.) — аналог проекта Up Series, документальный сериал о жизни 20 уроженцев СССР с 7 лет по настоящее время с шагом в 7 лет; вышло четыре эпизода; в последнем (2012) — героям 28 лет.
 «» (2000 — н. в.) — английский документальный фильм, рассказывающий о жизни и взрослении 25-ти детей с рождения на рубеже 1999/2000 гг. по 2020 год (ориентировочно).
 «Barthood» (2015) — серия мультсериала «Симпсоны», пародия на фильм «Отрочество».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Boyhood wins best film and best director awards at Golden Globes 

Фильмы США 2014 года
Фильмы-драмы США
Независимые фильмы США
Фильмы-участники 64-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты кинопремии «Бумажный Густль»